Langeneck ist der Ortsname von

 Langeneck (Lenggries), Ortsteil der Gemeinde Lenggries, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Langeneck (Berg), 924 m hoher Berg südlich von Lenggries in den Kocheler Bergen
 Langeneck (Tann), Ortsteil des Marktes Tann, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Langeneck (Wurmannsquick), Ortsteil des Marktes Wurmannsquick, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Langeneck, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Kąty (Srokowo), Dorf im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
Langenegg
 Langegg
 Langeck